Rhizomyinae — подсемейство живущих в Юго-Восточной Азии грызунов из семейства слепышовых (Spalacidae).

Все представители подсемейства довольно неуклюжие, с короткими лапами и живут преимущественно под землёй. Их резцы очень большие. Из-за особенностей челюстей и структуры зубов их ранее определяли в семейство землекоповых (Bathyergidae), то есть в подотряд дикобразообразных. Сегодня большинство зоологов исходит из того, что они относятся к мышеобразным. Вместе со слепышами и цокорами их объединяют в семейство слепышовых.

Классификация 
 Триба Rhizomyini
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Триба Tachyoryctini
 Род

Примечания 

Слепышовые
Млекопитающие Азии